Яре́шко — українське прізвище. Може походити від чоловічого імені «Ярема».

Відомі носії:

 Ярешко Андрій Григорович (1964—2015) — старший лейтенант сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярешко Володимир Григорович (* 1956) — доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009).
 Іван Кошелівець (справжнє ім'я — Ярешко Іван Максимович) (1907—1999) — український літературознавець, літературний критик, публіцист, редактор, перекладач, мемуарист, громадський діяч.
 Ярешко Сергій Павлович (* 1960) — український художник.

Українські прізвища